Enrique A. Rodríguez puede referirse a:

 Enrique Alberto Rodríguez, político y abogado de Chile (1881-1940).
 Enrique Rodríguez, músico de Argentina (1901-1971).